

Населені пункти та їхні частини

 Косін — село в гміні Аннополь Красницького повіту Люблінського воєводства
 Косін — село в гміні Дрезденко Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Косін — село в гміні Ґура-Свентей-Малґожати Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Косін — село в гміні Пшелевіце Пижицького повіту Західнопоморського воєводства
 Косін — осада в гміні Чаплінек Дравського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки